Bilincsben, Stephen King regénye
Bilincsben, King regényének filmadaptációja